PLCD3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 789 амінокислот, а молекулярна маса — 89 258.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, білків внутрішньоклітинного сигналінгу, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, деградація ліпідів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Фосфоліпази